Тасев е българско фамилно име, производно от мъжкото име Тасьо или Тасе (умалително от Атанас, Анастас). Може да се отнася за някое от следните лица.

 Алекси Тасев (р. 1945), кмет на Дупница
 Асен Тасев (1934 – 2016), кмет на Русе
 Атанас Тасев, няколко души с това име
 Георги Тасев (? – п. 1903), революционер
 Георги Тасев (р. 1946), научен секретар на НИМЕСС в София
 Димитър Тасев (р. 1937), художник
 Дуко Тасев (1855 – 1942), революционер
 Емил Тасев, няколко души с това име
 Зафир Тасев (1846 – 1916+), общественик
 Зафир Тасев Шаклев (1872 – 1919+), учител
 Златко Тасев (р. 1951), журналист, автор на 5 книги
 Иво Тасев (р. 1969), журналист
 Йосиф Тасев (? – п. 1908), йеромонах
 Любен Тасев (р. 1969), футболист
 Панайот Тасев (1881 – 1966), кмет на Горна Джумая
 Петър Тасев (1896 – 1984), журналист
 Симеон Тасев (р. 1943), юрист
 Ставре Тасев (? – 1902+), революционер
 Стефан Тасев (1866 – 1918+), генерал-майор
 Тони Тасев (р. 1994), футболист
 Христо Тасев (? – 1902+), революционер
 Цанко Тасев (р. 1965), актьор
 Цвятко Тасев (? – 1906), революционер
 Янко Тасев (1876 – 1943), архитект

Вижте също 
 Тасева

Източници 

Български фамилни имена